

Patronymes 

 Antoine Brizard (1994- ), joueur international français de volley-ball
 Gabriel Brizard (1744-1793), avocat, juriste, éditeur, historien et écrivain français du 
 Jacqueline Brizard (1913-1941), actrice française de l'entre-deux guerres.
 Jean-Baptiste Britard, dit Brizard, acteur français du 
 Michel Brizard, préfet
 
 Philippe Brizard (1933-), est un acteur français.
 Philippe Brizard (1941-), est un prélat catholique qui a dirigé l'Œuvre d'Orient.
 Robert Brizard, homme politique

Divers 
 la Marie Brizard, liqueur célèbre

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme